Le  est la  du challenge Yves du Manoir et celle-ci est remportée par le RC Narbonne.

Phase de qualification 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative. Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale. L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Poule E 

|
|}

Poule F 

|
|}

Poule G 

|
|}

Poule H 

|
|}

Le classement général donna les huitièmes de finale suivants : Narbonne (16 points) contre Bègles (12), Lourdes (15) contre Auch (14), Biarritz (15) contre Perpignan (13), Brive (15) contre Dax (13), Romans (16) contre Toulon (12), Bayonne (14) contre Graulhet (14), La Rochelle (15) contre Béziers (14) et Montferrand (15) contre Toulouse (13).

Phase finale

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1978-1979
Rugby à XV en 1978
Rugby à XV en 1979
Sport en France en 1978
Sport en France en 1979